Mixopteridae — родина ракоскорпіонів, що існувала впродовж силурійського періоду.

Опис 
Міксоптериди відрізнялися великими екзоскелетами з розкиданими горбками або напівкруглими лусочками. Просома (голова) субквадратна, виступала передсередньо. Хеліцери невеликі. Перші дві пари ходильних ніг були сильно розвинені, з довгими парними шипами. Третя і четверта пари ходильних ніг були середнього розміру, з короткими шипами. Передня частина тіла, була вузькою з осьовими борознами, а позачеревце вузьке. Тельсон вигнутий.

Філогенія

Роди 
 Рід Mixopterus Ruedemann, 1921
 Рід Lanarkopterus  Størmer, 1936
 Рід Terropterus Wang et al., 2021

Примітки

Література 

Ракоскорпіони
Вимерлі родини тварин